Het Belgische provinciedistrict Geraardsbergen vormde tot 2017 bij de provincieraadsverkiezingen in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen een tussenniveau tussen het kiesarrondissement Aalst-Oudenaarde en de kieskantons Geraardsbergen, Ninove, Zottegem en Herzele.

Dit district werd in 2011 opgericht in het kader van het lokaal en provinciaal kiesdecreet van 2011, waarbij voor sommige districten een nieuwe indeling geldt. Tot  2005 bestond dit district uit de provinciedistricten Geraardsbergen en Zottegem. Vermits volgens de nieuwe regeling elk provinciedistrict met minstens 6 zetels vertegenwoordigd moet zijn in de provincieraad en ze dat aantal na een vermindering van het aantal provincieraadszetels van 84 naar 72 vanaf 2013 niet zouden bereiken, werden de twee districten samengevoegd. Meteen werden ook de arrondissementen Aalst en Oudenaarde tot één kiesarrondissement verenigd.

Structuur 

 Het kieskanton Geraardsbergen omvat de gemeente Geraardsbergen.
 Het kieskanton Herzele omvat de gemeenten Herzele, Haaltert en Sint-Lievens-Houtem.
 Het kieskanton Ninove omvat de gemeenten Ninove en Denderleeuw.
 Het kieskanton Zottegem omvat de gemeente Zottegem.

Geschiedenis 
Bij de provincieraadsverkiezingen van 2012 kreeg dit district 8 van de 72 zetels van de provincie Oost-Vlaanderen toegewezen (voorheen 5 voor Geraardsbergen en 4 voor Zottegem van de 84). Het totaal aantal zetels in de provincieraad van Oost-Vlaanderen werd vanaf 2013 herleid tot 72 (voorheen 84).

Resultaten provincieraadsverkiezingen sinds 1961 
 (*)1974: andere 1994: VVP 2012: Nieuwe Partij 

Geraardsbergen
Politiek in Geraardsbergen